Albumy numer jeden w roku 1992 (Japonia)
 Albumy numer jeden w roku 1992 (Węgry)